Місцевість:
 Пушкарівка — раніше село, нині місцевість у межах Полтави
Села:
 Пушкарівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Пушкарівка — Сумська область, Сумський район